ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро (более 60 % акций) является Российская Федерация.

История 
Компания учреждена 26 декабря 2004 года в рамках реформы российской энергетической отрасли в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р как 100%-ная дочерняя компания РАО «ЕЭС России». В качестве взноса в уставный капитал были внесены акции обществ-ГЭС и имущественные комплексы электростанций. До 25 июня 2008 года компания носила название «ГидроОГК». В 2008 году формирование компании было в целом завершено, дочерние АО-электростанции были ликвидированы и вошли в состав компании на правах филиалов. В этом же году было завершено строительство Ирганайской ГЭС, станция вышла на проектные параметры.

В 2009 году были завершены работы по перемонтажу гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция вышла на проектный режим работы, введена в эксплуатацию Головная ГЭС Зарамагского каскада. 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, в результате которой погибло 75 человек, генерирующее оборудование станции было выведено из строя. Станция была восстановлена к концу 2014 года, все гидроагрегаты заменены на новые.

В 2010 году была введена в эксплуатацию Кашхатау ГЭС, начато строительство Нижне-Бурейской ГЭС. В 2011 году компания получила в собственность генерирующие активы на Дальнем Востоке, входящие в состав «РАО Энергетические системы Востока», а также завершила сделку по приобретению ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (7 ГЭС Севан-Разданского каскада в Армении; проданы группе «Ташир» в 2019 году). Было завершено строительство берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, а также Егорлыкской ГЭС-2.

В 2012 году были введены в эксплуатацию первые гидроагрегаты Богучанской ГЭС, в 2013 году пущена Усть-Среднеканская ГЭС, в 2015 году введены в эксплуатацию Гоцатлинская ГЭС и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ. В 2016 году были пущены Зарагижская ГЭС и Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, в 2017 году — Нижне-Бурейская ГЭС и первая очередь Якутской ГРЭС-2. В 2018 году состоялся пуск ТЭЦ «Восточная» и ветроэлектростанции в п. Тикси. В 2019 году была введена в эксплуатацию Сахалинская ГРЭС-2, в 2020 году — Зарамагская ГЭС-1, Верхнебалкарская МГЭС, Совгаванская ТЭЦ, Усть-Джегутинская МГЭС и Барсучковская МГЭС. Также в 2020 году в рамках сделки по обмену активами РусГидро получило полный контроль над ПАО «ДЭК», передав группе СУЭК Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез.

С 13 апреля 2022 года компания находится под санкциями Австралии.

Собственники и руководство 
Уставный капитал по состоянию на 31.03.2022 разделён на  обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Крупнейшие акционеры: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (61,73 %), Банк ВТБ (13,06 %).

Председатели правления:
 Вячеслав Синюгин (2005 — июль 2008 года).
 Василий Зубакин (и. о. председателя правления с июля 2008 года по ноябрь 2009 года)
 Евгений Дод (с ноября 2009 года по сентябрь 2015 года)
 Николай Шульгинов (с сентября 2015 года по ноябрь 2020 года)
 Виктор Хмарин (с ноября 2020 года).

Деятельность 

«РусГидро» принадлежит более 400 объектов электроэнергетики в России, включая более 90 объектов возобновляемой энергетики: более 60 объектов гидроэнергетики, в том числе три гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), три геотермальные станции на Камчатке, шесть ветроэлектростанций, 23 солнечные электростанции. Также компания является контролирующим собственником ряда энергокомпаний, эксплуатирующих тепловые электростанции и распределительные сети на Дальнем Востоке России, а также обеспечивающих сбыт электроэнергии (Дальневосточная генерирующая компания, Якутскэнерго, Магаданэнерго, Чукотэнерго, Камчатскэнерго, Сахалинэнерго, Дальневосточная распределительная сетевая компания, Дальневосточная энергетическая компания, Рязанская энергосбытовая компания, Красноярскэнергосбыт) и 50 % ПАО «Богучанская ГЭС». Общая установленная мощность активов компании — 38,4 ГВт, тепловая мощность — . Электростанции компании составляют около 15 % установленной мощности электроэнергетики России и обеспечивают 13-14 % выработки электроэнергии в стране. Компания обеспечивает около 70 % выработки электроэнергии в Дальневосточном федеральном округе и является крупнейшим в регионе производителем тепла, а также эксплуатирует более 100 тысяч км электрических сетей. Помимо объектов электроэнергетики, РусГидро владеет проектными и научно-исследовательскими институтами в области гидроэнергетики, ремонтными и строительными компаниями.

По собственным данным компании, водохранилища ГЭС ПАО «РусГидро» обеспечивают:
 28 % объёма хозяйственно-питьевого водоснабжения;
 27 % промышленного водоснабжения;
 25 % объёма орошения и обводнения;
 до 85 % грузооборота речного транспорта в России.

Электроэнергия, вырабатываемая электростанциями ПАО «РусГидро», ежегодно предотвращает выброс в атмосферу 63 млн тонн CO2.

 Показатели деятельности

Модернизация активов 

В конце 2011 года компанией была принята программа комплексной модернизации, рассчитанная на период до 2025 года, общая стоимость которой оценивается в 10,9 млрд долларов. В рамках программы планируется заменить 154 турбины (55 % от общего парка), 119 генераторов (42 %), 176 трансформаторов (61 %), 396 высоковольтных выключателей, около 8 тысяч единиц оборудования вторичной коммутации, более 4 тысяч единиц вспомогательного оборудования, а также реконструировать гидротехнические сооружения. По состоянию на середину 2022 года, в рамках программы были заменены и модернизированы 130 гидротурбин, 115 генераторов, 86 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования. В результате реализации программы, на станциях компании не должно остаться оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Планы 
Компания реализует масштабную инвестиционную программу. Наиболее крупными реализуемыми проектами является строительство Загорской ГАЭС-2 в Московской области, Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области, программа строительства малых ГЭС на Северном Кавказе (Красногорские ГЭС, Башенная МГЭС, Черекская ГЭС, Верхнебаксанская ГЭС, Нихалойская ГЭС, Могохская ГЭС). В части тепловой энергетики крупнейшими проектами являются строительство, расширение и модернизация тепловых электростанций на Дальнем Востоке — Артёмовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, Хабаровской ТЭЦ-4, расширение Нерюнгринской ГРЭС и Партизанской ГРЭС, а также масштабная модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, в части электрических сетей — возведение линии электропередачи Певек — Билибино. В области возобновляемой энергетики, к 2024 году планируется построить солнечные и ветровые электростанции общей мощностью около 30 МВт в 79 населённых пунктах в Якутии и на Камчатке.

Примечания

Ссылки 
 
 РусГидро на Google Finance